Velloziaceae — родина однодольних квіткових рослин. Система APG II 2003 року (без змін у порівнянні з системою APG 1998 року) також визнає цю родину та відносить її до порядку Pandanales.

Примітки 

Родини рослин
Pandanales